Сассекс (також Суссекс) ():

 Сассекс-драйв — вулиця в Оттаві, Канада. 
 Суссекс — одне з семи королівств англосаксонської гептархіі

Сассекс — історичне графство Південно-Східної Англії, що розташоване приблизно на території стародавнього королівства Суссекс

Сассекс — округ штату Делавер
 Сассекс — округ штату Нью-Джерсі
 Сассекс — місто, штат Нью-Джерсі
 Сассекс — селище, штат Вісконсин
 Сассекс — переписна місцевість, штат Вірджинія